El koulango, també escrit kulango, és una llengua gur de Costa d'Ivori i de Ghana. Les seves variants principals són el koulango de Bondoukou i el koulango de Bouna.

Lèxic 
Lèxic kulango (dialecte del Bouna) segons André Prost (1974):

Substantius

Ètnics

Verbs

Notes i referències

Bibliografia 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 
 
 
 

Llengües de Ghana
Llengües de Costa d'Ivori
Pàgines amb traduccions sense revisar